San Ignacio est la traduction espagnole de Saint Ignace, le plus souvent associé en Amérique à Ignace de Loyola.

San Ignacio, ville de la province de Misiones
San Ignacio, un departement
San Ignacio Miní, une ancienne réduction jésuite, dont les ruines sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO

San Ignacio, ville située dans le district de Cayo

San Ignacio de Moxos, ville située dans le département de Beni
San Ignacio de Velasco, ville située dans le département de Santa Cruz

San Ignacio, ville de la province de Ñuble

San Ignacio de Acosta, ville de la province de San José

San Ignacio, une municipalité du Honduras

San Ignacio, une ville de la municipalité de Mulegé en Basse-Californie du Sud.
 une municipalité du Sinaloa

San Ignacio, une ville située dans le département de Misiones.

San Ignacio, une ville au nord ouest du pays.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme